Lungdorf ist der Name folgender Orte:

 Lungdorf (Innernzell), Ortsteil von Innernzell, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Lungdorf (Gemeinde Pramet), Ortschaft von Pramet, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Siehe auch:
 Lungau
 Lungendorf